Масперо́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Масперо, Анри (1883—1945) — французский синолог, сын Гастона Масперо.
 Масперо, Гастон (1846—1916) — французский египтолог.
  (1872—1942) — французский синолог, сын Гастона Масперо.
 Масперо, Франсуа (1932—2015) — французский издатель, писатель и журналист, сын Анри Масперо.